Namco NB-1 32-bit è una scheda madre arcade usata da Namco nel 1993. NB-2 ha una memory map differente, sprite e tile banking più complessi e 2 ROZ layers addizionali rispetto a NB-1.

Specifiche tecniche del Namco NB-1/NB-2
Main CPU: Motorola 68EC020 32-bit processor @ 25 MHz 
Secondary CPUs: C329 + C137 
Custom graphics chips: GFX: 123, 145, 156, C116 - Motion Objects: C355, 187, C347 
Sound CPU: C351 
PCM Sound chip: C352 
Control chip: C160 
Board composition: 2 boards (NB-1) or single board (NB-2)

Namco NB-1 PCB

Lista dei giochi Namco NB-1
Great Sluggers '93 (1993)
Great Sluggers Featuring 1994 Team Rosters (1994)
J-League Soccer V Shoot (1994)
Nebulas Ray (1994)
Point Blank (1994)
Super World Stadium '95 (1995)
Super World Stadium '96 (1996)
Super World Stadium '97 (1997)

Lista dei giochi Namco NB-2
Mach Breakers (1995)
The Outfoxies (1994)

Macchine arcade
Schede arcade Namco